Скородум — название населённых пунктов в России:
 Скородум — одна из частей города Москва в 1610 году.
 Скородум — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Скородум — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Скородум — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Скородум — деревня в Советском районе Кировской области.
 Скородум — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Скородум — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Скородум — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Скородум — посёлок в Усть-Ишимском районе Омской области.
 Скородум — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Скородум — деревня в Юрлинском районе Пермского края.
 Скородум — деревня в Усть-Куломском районе Республики Коми.
 Скородум — село в Упоровском районе Тюменской области.
Скородум — до 1963 г. название села Рассвет в Исетском районе Тюменской области.